Кугенер — название населённых пунктов:

Россия 
 Кугенер — деревня в Оршанском районе Республики Марий Эл.
 Кугенер — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.